Jeongjong I di Goryeo, regnò 945-949
Jeongjong II di Goryeo, regnò 1034-1046